Polnische Abhöraffäre steht für folgende Abhöraffären in Polen:

 Polnische Abhöraffäre (2006)
 Polnische Abhöraffäre (2014)